Аббревиатура ТТ может означать:

Кириллица 
 ТТ (Так Точно, заменяет Ok)
 Пистолет ТТ (Тульский, Токарева)
 Паровоз ТТ — паровоз типа 1-3-0, трофейный немецкий BR 91.
 Телетанк — танк без экипажа, управляемый на расстоянии.
 ТТ-1 — Тестер технический
 Трансформатор тока
Торговая точка
 Тик-ток — приложение для съёмки коротких видео

Латиница 
 Audi TT — спортивный автомобиль немецкой компании Audi.
 TT — типоразмер железнодорожных моделей в масштабе 1:120.
 Система TT — система искусственного заземления в электрических сетях, когда все открытые проводящие части электроустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземлитель, электрически не зависимый от заземлителя нейтрали трансформаторной подстанции.
 Terrestrial Time (Земное время) — астрономический стандарт.
 tt — код татарского языка.
 .tt — национальный домен верхнего уровня для Тринидада и Тобаго.
 <tt>...</tt> — презентационный тег HTML, который пишет текст, заключённый в нём, в моноширинном шрифте Monospace.
 tt — вид текстового смайлика, обозначающего слёзки. Использовался в компьютерных многопользовательских играх.
 TT (Tetanus toxoid) — столбнячный токсоид, анатоксин (ослабленный в формалине токсин).
 Сокращение от Transport Tycoon — компьютерная экономическая стратегия в реальном времени.